Messanges bezeichnet zwei Gemeinden in Frankreich

 Messanges (Côte-d’Or)
 Messanges (Landes)